Tönnjes EAST Infrastruktur Invest GmbH (nom officiel: TÖNNJES E.A.S.T. INFRASTRUKTUR INVEST GmbH) est une entreprise dans le domaine de l’identification de véhicules. Le siège de l’entreprise se situe à Delmenhorst, en Basse-Saxe.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site web de l'entreprise

Entreprise fondée en 1832
Entreprise ayant son siège en Basse-Saxe
Entreprise de fournitures pour le transport